Spencer House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Spencer House (Connecticut), ID-Nr. 83001265
 Spencer House (Livingston County, New York), ID-Nr. 89001124
 Spencer House (Onondaga County, New York), ID-Nr. 97000074
 Spencer House (South Carolina), ID-Nr. 86000046

Spencer House steht für:
 Spencer House (London), Stadtpalast im Stadtbezirk Westminster